Monte d'Oro – montagna della Corsica
Monte d'Oro – sito archeologico nel territorio di Montelepre
Monte Doro –  rilievo dell'Appennino abruzzese

Pagine correlate 
Montedoro (disambigua)